Pozoblanco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozoblanco (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Pozoblanco (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar